Chuchú o Chuchu, puede referirse a:

Chuchú, apodo del compositor musical dominicano José de Jesús Ravelo.
Chuchú, vocablo de origen maya que significa teta.
Chuchu Retro!, un cantante de música chilena. 
Chuchú Martínez, José de Jesús Martínez, filósofo y poeta nicaragüense.
José Alfonseca alias Chuchu, político y médico dominicano.
Chu-chu, Sechium edule, chayote, hortaliza.
Ch'uch'u, montaña en los Andes de Bolivia.